Дми́трий Козло́в:
  
 Козлов, Дмитрий Анатольевич (род. 1984) — российский футболист.
 Козлов, Дмитрий Ильич (1919—2009) — советский конструктор ракетной техники.
 Козлов, Дмитрий Маркович (1920—1989) — Герой Советского Союза (1943).
 Козлов, Дмитрий Тимофеевич (1896—1967) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Козлов, Дмитрий Фёдорович (1914—1973) — Герой Советского Союза.